Андре́й Вадимович Ло́ргус (25 марта 1956, Палатка, Тенькинский район, Магаданская область) — русский православный священник, писатель, психолог, ректор, преподаватель и общественный деятель.

Биография 
Андрей Вадимович родился 25 марта 1956 года. Прадед — протоиерей Димитрий Богоявленский, настоятель Троицкой церкви посёлка Купавна в Московской губернии. Дмитрий Богоявленский был расстрелян 21 ноября 1937 года в Бутовском полигоне.

Андрей Вадимович окончил факультет психологии МГУ в 1982 году. В 1992 году он закончил Московскую духовную семинарию. В 1993 году рукоположён в сан священника и назначен служить в храм пророка Илии Обыденного. Также был назначен настоятелем строящегося храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове.
Является основателем домового храма Святого мученика Трифона при Психоневрологическом интернате № 30 и храма Живоначальной Троицы в Чертанове.

Служил в храме святителя Николая на Трёх Горах. В 2009 году организовал первый в России Институт христианской психологии (ИХП). Андрей Вадимович является ректором данного института. Неоднократно выступал на телевидении. За свою работу Андрей Вадимович был удостоен наград и различных званий. Также Андрей Лоргус автор нескольких книг о христианстве, ряда публикаций на тему отношения человека и религии.

25 мая 2018 года выведен из клира храма за штат (на пенсию), согласно поданному прошению, с правом участия в богослужениях храма свт. Николая Мирликийского на Трёх горах города Москвы, по согласованию с настоятелем храма.

Женат, есть несколько детей и внуков.

Библиография 
 статьи
 Духовная традиция преподобного Андрея Рублёва // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 1. — С. 39-40.
 Круглый стол по актуальным проблемам церковной жизни: возродить жизнь прихода // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 6. — С. 21-22.
 От музея — к Центру древнерусской культуры // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 8. — С. 37.
 Встреча Святейшего Патриарха Алексия II с московским духовенством // Журнал Московской Патриархии. 1990. — № 10. — С. 10-11.
 Церковь и музей // Творчество: журнал. — : Советский художник. 1991 — № 1 (409).
 Размышления о церковноприходской школе // Журнал Московской Патриархии. 1991. — № 6. — С. 30-32.
 Из «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» // Журнал Московской Патриархии. М., 1991. — № 12. — С. 43-47.
 Возлюбите Церковь // Журнал Московской Патриархии. 1992. — № 8. — С. 2-3.
 Золотая середина // Журнал Московской Патриархии. 1992. — № 9. — С. 38-39.
 Кесарю кесарево (историческая апология) // Журнал Московской Патриархии. 1992. — № 11/12. — С. 57-62.
 Царь из пастырей. Проповедь // Журнал Московской Патриархии, 1993. — № 1. — С. 36-38.
 О человеке // Журнал Московской Патриархии. 1993. — № 2. — С. 2.
 Похвала патриаршему служению // Журнал Московской Патриархии. 1993. — № 1. — С. 4-6.
 Адам и Ева — совершенство человечества // Сборник статей Межрегиональной научно-практической конференции «Астраханская епархия и духовное возрождение России», Астрахань, 2002.
 Формирование и коррекция образа Бога в сознании христианина // Московский психотерапевтический журнал, Специальный выпуск по христианской психологии, : МГППУ ПК, 2000, № 2.
 Личность человека в свете православного учения // «Духовный мир человека на пороге третьего тысячелетия», сб. докладов научно-методического семинара. МИИТ, кафедра «Теология». : Изд. МИИТ, 2003.
 Православное учение о личности // Значение христианской антропологии перед лицом современных общественных задач и проблем = Die Bedeutung der christlichen Antropologie angesichts der heutigen gesellschaftlichen Aufgaben und Probleme : материалы конференции 18-19 октября 2002 г. Вена. — М. : Индрик, 2003. — С. 13-28
 Антропологический кризис российского общества // Значение христианской антропологии перед лицом современных общественных задач и проблем = Die Bedeutung der christlichen Antropologie angesichts der heutigen gesellschaftlichen Aufgaben und Probleme : материалы конференции 18-19 октября 2002 г. Вена. — М. : Индрик, 2003. — С. 250—258
 Душа и дух: природа и бытие // Учение Церкви о человеке. Богословская конференция Русской Православной Церкви. Москва, 5-8 ноября 2001 г. Материалы. : Синодальная Богословская Комиссия, 2003.
 Душа и дух: природы и бытие // Православное учение о человеке: избранные статьи. — М. : Синодальная Богословская Комиссия ; Клин : Христианская жизнь, 2004. — 432 с. — С. 168—189
 Смертная казнь : За и против: Богословские и церковно-практические аргументы // Жизнь человека перед лицом смерти = Das Leben des Menschen im Angesicht des Todes : материалы конференции 24 — 29 октября 2003 г., Москва; составитель свящ. А. Лоргус. — М. : Индрик, 2006. — 456 с. — С. 190—212
 Свобода как пастырская задача // Смысл и границы свободы человека = Sinn und Grenzen menschlicher Freiheit : Материалы конференции 13 — 15 октября 2005 г., Вена. — Bialystok : Orthdruk, 2007. — 260 с. — С. 242—253
 
 Нет традиции, которая оправдывает насилие против детей и женщин // Журнал Московской Патриархии. 2013. — № 10. — С. 78-80.
 Исповедь — зона риска для пастыря // Журнал Московской патриархии. 2018. — № 11 (924). — С. 60-65

 книги
 Священник Андрей Лоргус, священник Михаил Дудко и др. Книга о Церкви. : Паломник, 1997 г.,
 Священник Андрей Лоргус, священник Михаил Дудко и др. Книга о Церкви. : Паломник, Изд. Испр. и дополн. — 1998.
 То же, 3-е изд. — 2000.
 То же, 4-е изд. — 2004.
 То же, 5-е изд. — 2005.
 То же, 6-е изд. — 2008.
 Andrey Lorgus. Michail Dudko. Orthodoxes Glaubensbuch. Eine Einfuhrung in das Glaubens — und gebetsleben der Russissischen Orthodoxen Kirche. Verlag «Der Christliche osten»? Wurzburg, 2001. (Немецкое изд. «Книги о Церкви»)
 Православная антропология. Курс лекций. Вып.1. : Граф-пресс, 2003.
 
 
 
 Книга об отцовстве. — Москва : Никея, 2015. — 124 с. — ISBN 978-5-91761-445-8
 Книга об отцовстве: [духовно-просветительское издание]. — 2-е изд. — Москва : Никея, 2016. — 124 с. — (Популярное богословие. Популярная психология). — ISBN 978-5-91761-445-8 — 6000 экз.
 Книга об отцовстве: [духовно-просветительское издание]. — 3-е изд. — Москва : Никея, 2017. — 124 с. — (Популярное богословие. Популярная психология). — ISBN 978-5-91761-679-7 — 3000 экз.
 Книга об отцовстве: [духовно-просветительское издание]. — 4-е изд. — Москва : Никея, 2018. — 124 с. — (Популярное богословие. Популярная психология). — ISBN 978-5-91761-830-2
 Влюблённость. Любовь. Зависимость: как построить семейное счастье?. — Москва : Никея, 2016. — 254 с. — (Путь семейной жизни) (Православная психология). — ISBN 978-5-91761-499-1 : 7000 экз. (c Ольгой Красниковой)

 интервью
 Приходская жизнь: только в ограде храма? / интервью — ответы: Рожков Владимир, протоиерей, настоятель Николо-Кузнецкого храма, интервью — вопросы: Лоргус Андрей, диакон // Журнал Московской Патриархии. М., 1990. — № 6. — С. 20.
 Говорят участники Поместного Собора / литературная обработка: Лоргус Андрей, диакон, Булеков А., Комаров Е., Чаплин В. // Журнал Московской Патриархии. М., 1990. — № 10. — С. 15-18.
 Цветкова И. Научение вере (беседа о церковноприходском образовании) / интервью — ответы: Лоргус Андрей, диакон // Журнал Московской Патриархии. М., 1992. — № 1. — С. 36-38.

Примечания

Ссылки 
 

Священники Русской православной церкви
Публицисты России
Преподаватели
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Выпускники Московской духовной семинарии